Секве́нция ( — «последовательность»):

 Секвенция (музыка) — техника музыкальной композиции.
 Секвенция (жанр) — поэтический жанр и форма богослужебной музыки католиков.
 Секвенция (ансамбль) — ансамбль средневековой музыки.
 Секвенция () — упорядоченная двоичная последовательность в асинхронной секвенциальной логике.
 Секвенция (теория доказательств) (, ) — формула генценовской системы исчисления в теории доказательств.
Секвенция (троллейбус) — тумблер, предназначен для проверки работоспособности схемы управления при снятых токоприемниках